Emmens is een achternaam en kan verwijzen naar:

 Willem Emmens (1869-1927), Nederlands landbouwpionier
 Jan Emmens (1897-1988), Nederlands politicus
 Jan Emmens (1924-1971), Nederlands dichter
 Aaltje Emmens-Knol (1946), Nederlands politicus
 Gert Emmens (1957), Nederlands artiest

Nederlandse of Vlaamse achternaam